Бра́йан Хафе́т Руи́с Гонса́лес (, испанское произношение: ; ) — коста-риканский футболист, нападающий сборной Коста-Рики и «Алахуэленсе». Занимает второе место по сыгранным матчам за сборную Коста-Рики и четвёртое — по забитым мячам.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 18 лет, играя в высшем дивизионе в Коста-Рики за клуб «Алахуэленсе». Вскоре он создал большое трио с двумя лучшими бомбардирами команды последних десятилетий, Роландо Фонсека и Фройлан Ледесма. В 2004 году Руис в составе «Алахуэленсе» стал победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ, а в 2005 году — чемпионом Коста-Рики.

В 2006—2009 годах футболист выступал за бельгийский «Гент».

В 2009 году Брайан перешёл в «Твенте», в составе которого дважды становился обладателем Суперкубка Нидерландов, а в 2011 году стал вице-чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка Нидерландов.

31 августа 2011 года костариканец за около £10,6 млн перешёл в английский «Фулхэм» и подписал с «дачниками» контракт на четыре года. «Ньюкасл Юнайтед» предлагал «Твенте» £12 млн, но не смог согласовать личные условия с игроком. В январе 2014 года Руис был арендован нидерландским клубом ПСВ.

В июле 2015 года стал игроком клуба «Спортинг» (Лиссабон), заключив трёхлетний контракт.

11 июля 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Сантос» и подписал контракт на два с половиной года. Он сыграл 12 матчей до конца чемпионата Бразилии. В январе 2019 года Руис попросил клуб расторгнуть контрактные обязательства, но вскоре изменил своё решение. Однако коста-риканский полузащитник не вписывался в планы Хорхе Сампаоли, поэтому Руис не был заявлен ни на один из турниров «Сантоса» в сезоне. Игрок не успел заключить контракт ни с одним из клубов, которые им заинтересовались, поэтому остался в системе «Сантоса». До середины 2019 года он продолжит тренироваться с «Сантосом», а затем сможет перейти в другую команду.

Карьера в сборной 
За сборную Коста-Рики Руис дебютировал 19 июня 2005 года в товарищеском матче со сборной Китая.

В 2014 году участвовал в чемпионате мира в Бразилии.

Принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ 2015.

В 2016 году участвовал в Кубке Америки в США.

На Золотом кубке КОНКАКАФ 2017 дошёл со сборной до полуфинала.

В 2018 году участвовал в чемпионате мира в России.

Был включён в состав сборной Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. В четвертьфинале против сборной Мексики забил гол на 52-й минуте матча, а в итоге его сборная уступила в серии послематчевых пенальти и покинула турнир.

Достижения

Командные 
  «Алахуэленсе»
 Чемпион Коста-Рики: 2004/05
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 2004
 Обладатель Клубного кубка UNCAF: 2005

  «Гент»
 Финалист Кубка Бельгии: 2007/08

  «Твенте»
 Чемпион Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2010, 2011

«Спортинг»
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2015

Личные 
 Игрок года футбольного клуба «Гент»: 2009
 Игрок года футбольного клуба «Твенте»: 2010
 Лучший гол месяца в Премьер-лиге Англии: Октябрь 2011

Cтатистика в сборной 

Итого: 46 матчей / 9 голов; 16 побед, 15 ничьих, 15 поражения.

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте «Алахуэленсе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Сантос»